Колонија Солидаридад има више значења:

 Колонија Солидаридад, Колонија Морелос (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Солидаридад (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Солидаридад (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Солидаридад (Атескал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Солидаридад (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Колонија Солидаридад (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику